L'Alghero Torbato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli
odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso
sapore: sapido, armonico dal retrogusto piacevolmente amarognolo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 13822,9

Voci correlate 
Vino Alghero

Torbato
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Torbato